Winkler, német családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Winkler, település Kansas államban
 Winkler, település Missouriban államban
 Winkler megye, Texas államban
 Kanada
 Winkler, város Manitoba tartományban
Tudomány
 Winkler-módszer, analitikai kémiai eljárás
 Winkler, kráter a Holdon
 6473 Winkler, aszteroida